Sezon 1983/1984 był 45. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Sezon rozpoczął się 27 sierpnia 1983, a zakończył 20 maja 1984. Tytułu nie obroniła drużyna Vllaznia Szkodra. Nowym mistrzem Albanii został zespół Labinoti Elbasan. Był to pierwszy tytuł mistrzowski tego klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Vasil Ruci, który w barwach klubu Flamurtari Vlora strzelił 12 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie 
23 maja 1984, Lushnja:Traktori Lushnja - Apolonia Fier 2 - 0
30 maja 1984, Fier:Apolonia Fier - Traktori Lushnja 0 - 1

Zespół Traktori Lushnja utrzymał się w 1. lidze, natomiast drużyna Apolonia Fier do niej nie awansowała.

Linki zewnętrzne 

1983 w piłce nożnej
1984 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii